Rita Lee e Roberto de Carvalho pode ser:

 Rita Lee e Roberto de Carvalho (álbum de 1982), álbum de 1982 por Rita Lee e Roberto de Carvalho, que contém o megassucesso "Flagra".
 Rita Lee e Roberto de Carvalho (álbum de 1990), álbum de 1990 por Rita Lee e Roberto de Carvalho, que fez pouco sucesso.

Desambiguação